«Российский книжный знак (1917—1991)» — монография в трёх томах тульского библиофила, коллекционера и исследователя книжных знаков. Эдуарда Даниловича Гетманского. Автор рассматривает острые вопросы истории, теории и практики российского экслибриса — вопросы о дефиниции экслибриса, книговедческом и искусствоведческом синтезе книжного знака, «мнимых» графических миниатюрах, вопросы специфики, эстетики, языка и «книжности» экслибриса. В монографии представлено творчество 789 российских художников-графиков из большинства регионов России. В иллюстративной части монографии представлено 1345 графических миниатюр 387 российских художников. Монография рассчитана не только на искусствоведов, библиофилов и коллекционеров, но и на художников-экслибрисистов и всех тех, кого интересует отечественное искусство книжного знака. Российский книжный знак — это огромный пласт российской культуры, он получил заслуженное признание во всем мире.

Монография 
«Российский книжный знак (1917—1991)» в трёх томах. Т.1: 1917—1969. Тула. РИФ «Инфра». 2004. 382 с. Т.2: 1970—1991. Тула. РИФ «Инфра». 310 с. 2005. Т.3: Иллюстрации книжных знаков. Тула. РИФ «Инфра». 2005. 309 с..

Источники 
 Википедия — Экслибрис
 Единый электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) и Музея книги при РГБ.
 Электронный каталог РНБ.
 Авторы — дарители Российской национальной библиотеки.
 Э. Д. Гетманский «Российский книжный знак. 1917—1991». Российский экслибрисный журнал Международного союза книголюбов и Российской ассоциации экслибриса. Том 4. М., 2006. с. 86-88. ISBN 5-93863-016-9.
 Википедия — Гетманский Эдуард Данилович.

Литература 
 М. Е. Лаврова «Коллекция советского экслибриса Э. Д. Гетманского, как явление современной культуры». Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Книжный знак: история и современность». Международный союз книголюбов. М., 2006. c.133..

 Е. Бам «Элитарный вид графического искусства (монография Э. Д. Гетманского „Российский книжный знак 1917—1991“)».

 М. А. Волчкова «Э. Д. Гетманский. Жизнь в искусстве экслибриса». Сборник материалов научно-практической конференции «Гений места: Выдающиеся деятели тульского края — городу и миру» Тула 2014..

Примечания 

Графика
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке